Rio Cameniţa (Berzasca): um rio da Romênia, afluente do Berzasca;
Rio Cameniţa (Danúbio): um rio da Romênia, afluente do Danúbio.

Desambiguação